Prva hrvatska kuglačka liga 2009./10. je najviši razred hrvatskog kuglačkog natjecanja u sezoni 2009./10. Sudjelovalo je 10 klubova, a prvak je bila ekipa "Zagreba".

Prva liga  

 Natjecateljski sustav 
Igrala se po dvokružnom liga-sustavu, jedna utakmica u domaćoj kuglani i jedna u gostujućoj.  
Bodovanje je: dva boda za pobjedu, jedan za neriješeno, ništa za poraz. 

 Sudionice 2009./10. 
 Podravka - Koprivnica
 Policajac - Ogulin
 Istra - Poreč
 Mlaka - Rijeka
 Rijeka KVIG - Rijeka
 INA - Sisak
 Split - Split
 Sloboda TVIN - Virovitica
 Zagreb - Zagreb
 Zagreb-Zaboky - Zagreb

 Konačna ljestvica 
 Mj.  Klub           Ut  Pb  N Pz     Poeni      RB  Bod
  1. Zagreb          18  17  0  1  111,5: 32,5  +79  34
  2. Mlaka           18  12  0  6   78  : 66    +12  24
  3. Podravka        18  11  0  7   80  : 64    +16  22
  4. Rijeka KVIG     18  11  0  7   78  : 66    +12  22
  5. Zagreb-Zaboky   18   8  1  9   73  : 71    + 2  17
  6. Istra           18   8  0 10   68  : 76    - 8  16
  7. INA             18   7  1 10   66,5: 77,5  -11  15
  8. Sloboda-TVIN    18   7  0 11   66  : 78    -12  14
  9. Split           18   7  0 11   63  : 81    -18  14
 10. Policajac       18   1  0 17   36  :108    -72   2 
 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica   
 zg-kuglanje.hr 

Hrvatske prvakinje za sezonu 2009/10. su kuglačice "Zagreba".  
Iz lige su ispale kuglačice "Splita" i "Policajca".

Druga liga

Kvalifikacije za 1. ligu 
Igrano u Rijeci, 15. i 16. svibnja 2010. godine u kuglani "SRC Mlaka". 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene 
 Hrvatska kuglačka liga za muškarce 2009./10.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

2009-10